

Вагіно — село, Білозерський район, Курганська область
 Вагіно — село, Боготольський район, Красноярський край